Herb Brodnicy
 Herb gminy Brodnica (powiat brodnicki)
 Herb gminy Brodnica (powiat śremski)